Allsvenskan 1936/1937 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1936/1937
Allsvenskan i handboll för herrar 1936/1937